Покрівля — верхня оболонка даху.
 Покрівля — верхня частина гірничої виробки чи підземної конструкції споруди
 Покрівля пласта — гірські породи над пластом